Termenul „Drachenfels” se poate referi la:

Munți:
Drachenfels (Siebengebirge) munte pe malul Rinului între  Königswinter și Bad Honnef, Germania
Drachenfels (Bad Dürkheim) munte și fortificație romană, Bad Dürkheim, Germania
Ruine:
Cetatea Drachenfels (Siebengebirge)  între  Königswinter și Bad Honnef
Cetatea Drachenfels (Pfalz), lângă Busenberg, Wasgau, Germania